Хлевное — название населённых пунктов в России:

 Хлевное — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Хлевное — деревня в Захаровском районе Рязанской области.